Ри́чард «Р.» Брэ́ндон Джо́нсон (; , Мичиган, США; род. 1974) — американский актёр, комик, телеведущий и ударник.

Биография 
Р. Брэндон Джонсон родился в  (штат Мичиган, США).

Р. Брэндон окончил Мичиганский университет.

Карьера 
Р. Брэндон снимается в кино с 1997 года. Наиболее известен ролью Гэри Уайлда из телесериала «Танцевальная лихорадка», в котором он снимается с 2010 года.

Также Р. Брэндон является телеведущим и ударником.

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Комики США
Ударники США
Выпускники Висконсинского университета в О-Клэр